Der Ausdruck Hamburger Modell bezeichnet:

 Hamburger Modell (Armenfürsorge)
 Hamburger Modell (Lehrform)
 Hamburger Modell (Lohnkostenzuschuss)
 Hamburger Modell (Methode zur Schätzung des merkantilen Minderwerts von Fahrzeugen)
 Hamburger Modell (Rehabilitation)
 Hamburger Modell (Technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen)
 Hamburger Modell (Unterwerfungserklärung) 
Siehe auch
 Hamburger Tempelmodell